Miasta w Wielkiej Brytanii:
 Warden – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Warden – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northumberland

Miasta w USA:
 Warden – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Grant